

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Pomyków – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Siemień 
 Pomyków – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne
 Pomyków – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica 
 Pomyków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha 
 Pomyków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie 
 Pomyków – część wsi Samostrzałów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije

Zobacz też 
 Pomykowo